In der Metropole New York City existieren neben der bekannten Chinatown in Lower Manhattan weitere Chinatowns in folgenden Stadtteilen:

 Manhattan
 Chinatown in Lower Manhattan
 Little Fuzhou im Stadtteil Two Bridges
 Brooklyn
 Avenue U im Stadtteil Sheephead Bay (Little Hong Kong/Guangdong)
 Bensonhurst im Südwesten von Brooklyn
 Sunset Park an der Upper Bay
 Queens
 Flushing, größte Chinatown in der Stadt
 Elmhurst
 Corona

2014 lebten in New York City laut US Census 573.388 Bewohner mit chinesischer Abstammung, 2017 schätzte der United States Census Bureau die Zahl auf 628.763 Bewohner. Die Stadt beherbergt damit die größte chinesische Gemeinde in den Vereinigten Staaten.

Siehe auch 
 Chinatown (Begriffsklärung)
 Chinatown

Einzelnachweise 

Chinesen in den Vereinigten Staaten
Geographie (New York City)